Max Purcell era il campione in carica, ma ha scelto non di partecipare al torneo in questa edizione.

Teste di serie 

  Roman Safiullin (ritirato)
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
  Jay Clarke (primo turno)
  Hugo Grenier (quarto di finale)

  Peter Polansky (quarto di finale)
  Jesper de Jong (secondo turno)
  Tseng Chun-hsin (secondo turno)
  Wu Tung-lin (primo turno)

Wildcard 

  Grigoriy Lomakin (primo turno)
  Dostanbek Tashbulatov (primo turno)

  Beibit Zhukayev (secondo turno)

Qualificati 

  Artem Dubrivnyy (primo turno)
  Oleksii Krutykh

  Edan Leshem (primo turno)
  Benjamin Lock (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

President's Cup II 2021